Mužská čtyřhra Monety Czech Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže prostějovského tenisového challengeru hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ukrajinsko-slovenský pár Denys Molčanov a Igor Zelenay.

Vítězem se stal nenasazený rakousko-slovenský pár Philipp Oswald a Filip Polášek, který ve finále zdolal českou dvojici Jiří Lehečka a Jiří Veselý po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 100 bodů a získali třetí společnou trofej. Oswald vybojoval jubilení třicátý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Poláška to bylo třicáté druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes-Varela (semifinále)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (semifinále)
  Roman Jebavý /  Nicholas Monroe (1. kolo)
  Gerard Granollers /  Andrés Molteni (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moneta Czech Open
ATP Challenger Tour 2019
Tenis v Česku v roce 2019